Mokwyn (ukrainisch ; russische Entsprechung Mokwin/Моквин) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Mokwyn (Riwne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Mokwyn (Kostopil)